Alcoi, ciutat valenciana, capital de l'Alcoià, País Valencià
 Alcoy (Cebú), municipi filipí de la província de Cebú, a l'illa homònima